«ДБК Фортуна» () — датский женский футбольный клуб из города Йёрринг. Основан 28 октября 1966 года. Домашние матчи проводит на стадионе «Йёрринг». Цвета клуба — бело-зелёные. Выступает в высшем дивизионе женского чемпионата Дании.

Состав 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Достижения

Международные 
Кубок УЕФА:
  Финалист (1): 2003

Известные игроки 
  Эмма Бирн

Лига 
 Чемпионат Дании:
  Чемпион (9): 1994, 1995, 1996, 1999, 2002, 2009, 2010, 2014, 2016

Кубки 
 Кубок Дании:
  Победитель (8): 1995, 1996, 2000, 2001, 2002, 2006, 2008, 2016

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль на soccerway.com
 Профиль на сайте Футбольной ассоциации Дании

Женские футбольные клубы
Футбольные клубы Дании